Belgisch touwtrekteam (mannen)
Belgisch touwtrekteam (vrouwen)